Bürgerschaftswahl 2015 steht für:

 Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 am 15. Februar 2015
 Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 am 10. Mai 2015